Althaea (mythologie), maakt deel uit van de Griekse mythologie
 Heemst (geslacht), een plantengeslacht